Svetovno prvenstvo v nogometu 1934 je gostila Italija med 27. majem in 7. junijem 1934. Na njem je sodelovalo 16 reprezentanc, ki so odigrale 17 tekem. Svetovni prvak je postala Italija, ki je v finalu po podaljških z 2:1 premagala Češkoslovaško. 

Branilec naslova Urugvaj se prvenstva protestno ni udeležil, saj je bila pot do Evrope dolga in draga, predvsem pa je evropskim reprezentancam zameril neudeležbo na prejšnjem prvenstvu, ki ga je sam gostil. To je edini primer v zgodovini svetovnih prvenstev, da aktualni prvak ni branil naslova.

Prizorišča 
Tekme je gostilo osem mest po celotni Italiji. Toliko prizorišč so potrebovali zaradi dejstva, da je bilo lahko vseh osem tekem prvega kroga odigranih v enem samem dnevu.

 Bologna, Stadio Littoriale
 Firence, Stadio Giovanni Berta
 Genova, Stadio Luigi Ferraris
 Milano, Stadio San Siro
 Neapelj, Stadio Giorgio Ascarelli
 Rim, Stadio Nazionale PNF
 Trst, Stadio Littorio
 Torino, Stadio Benito Mussolini

Postave

Rezultati

Osmina finala

Četrtfinale 

Ponovitev

Polfinale

Za tretje mesto

Finale

Statistika

Strelci 

5 golov
  Oldřich Nejedlý
4 goli
  Edmund Conen
  Angelo Schiavio
3 goli
  Raimundo Orsi
  Leopold Kielholz
2 gola
  Johann Horvath
  Bernard Voorhoof
  Antonín Puč
  Abdelrahman Fawzi
  Karl Hohmann
  Ernst Lehner
  Géza Toldi
  Giovanni Ferrari
  Giuseppe Meazza
  José Iraragorri
  Sven Jonasson

1 gol
  Ernesto Belis
  Alberto Galateo
  Josef Bican
  Toni Schall
  Karl Sesta
  Matthias Sindelar
  Karl Zischek
  Leônidas
  Jiří Sobotka
  František Svoboda
  Jean Nicolas
  Georges Verriest
  Stanislaus Kobierski
  Rudolf Noack
  Otto Siffling
  György Sárosi
  Pál Teleki
  Jenő Vincze
  Enrique Guaita
  Kick Smit

  Leen Vente
  Ştefan Dobay
  Isidro Lángara
  Luis Regueiro
  Gösta Dunker
  Knut Kroon
  André Abegglen
  Willy Jäggi
  Aldo Donelli

Zunanje povezave 
 FIFA.com 

1934
1934 v športu
Športne prireditve v Italiji
Šport v Bologni
Šport v Firencah
Šport v Genovi
Šport v Milanu
Šport v Neaplju
Šport v Rimu
Trst
Šport v Torinu